W.Schaffn. kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Wilhelm Schaffner
 Johann Wilhelm Guillermo Schaffner

Robotskapade auktorsförkortningar